Pobrđani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Čazme, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 29 stanovnika te 12 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 29 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Čazme

sl:Pobrđani